Der Kanton Serres ist ein französischer Wahlkreis im Département Hautes-Alpes in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Er umfasst 37 Gemeinden im Arrondissement Gap und hat seinen Hauptort (frz.: bureau centralisateur) in Serres.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 37 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung gehörten zum Kanton Serres die 12 Gemeinden La Bâtie-Montsaléon, La Piarre, Le Bersac, L’Épine, Montclus, Montmorin, Montrond, Méreuil, Saint-Genis, Savournon, Serres und Sigottier. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 241,87 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 0522.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2017: Fusion Bruis, Montmorin und Sainte-Marie → Valdoule

2016: Fusion Eyguians, Lagrand und Saint-Genis → Garde-Colombe

Politik 

Serres